Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2010 — третий и последний розыгрыш Кубка Вице-Чемпионов УНАФ, включающий в себя обладателей кубков стран входящих в УНАФ. Победителем впервые стал алжирский клуб ЕС Сетиф.

Участники

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2010 на Goalz 
 Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2010 на RSSSF 
 Кубок Вице-Чемпионов УНАФ 2010 на WildStat

Примечания 

Кубок Вице-Чемпионов УНАФ
Футбол в Африке в 2010 году